Коста Димитров Тошев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1870 година в град Прилеп, тогава в Османската империя. Племенник е на Пере Тошев, един от идеолозите на ВМОРО. Коста Тошев се включва дейно в националноосвободителните борби на българите в Македония. В 1900 година е извикан от чичо си Пере Тошев в Солун, за да следва. Там Коста става активист на организацията, но е арестуван заедно с чичо си в 1901 година след голямата Солунска афера. В затвора е изтезаван жестоко и е осъден на една година затвор, която излежава в Еди куле. След освобождението си се завръща в родния град, където продължава да е деен член на ВМОРО. По-късно развива революционна дейност в тиквешкото село Фариш, където е ятак на четите, пътуващи от Свободна България към западна Македония. След като Вардарска Македония става част от Кралството на сърби, хървати и словенци след Първата световна война, остава в Прилеп, за да поддържа българщината.

На 23 март 1943 година, като жител на Прилеп, подава молба за българска народна пенсия. Молбата е одобрена и пенсията е отпусната от Министерския съвет на Царство България.

Родословие

Външни препратки 
 „Родословие на фамилията Тошовци“, София, 1980 година

Бележки 

Родени в Прилеп
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Починали в Прилеп